Оннеку́р (устар. Гоннекур; ):

  — французская коммуна, место битвы во Франко-испанскую войну (1635—1659).
 Сражение при Оннекуре — битва франко-испанской войны (1635—1659), закончившаяся победой испанцев.
  — аббатство французской коммуны Оннекур-сюр-Эско.

Персоналии
 Виллар де Оннекур (Villard de Honnecourt, ок. 1195—1266 года) — пикардийский архитектор готики.